Knirsch je příjmení, které nese více osobností:

 Adolf Knirsch (???) – ostravský architekt a stavitel
 Eduard Knirsch (???–1955) – rakouský lékař a entomolog
 Erik Knirsch (1928–2018) – český dirigent, skladatel a aranžér
 Hans Knirsch (1877–1933) – sudetoněmecký politik a meziválečný poslanec
 Karel Knirsch (1819–1880) – poštmistr a starosta Kolína
 Walter Knirsch (???) – rakouský botanik

Externí odkazy